Chibane ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Chibane (1917–1984), algerischer Radrennfahrer
 Belkacem Chibane (* 1945), algerischer Radrennfahrer
 Norman Chibane (* 1999), botswanischer Leichtathlet